DC-10 steht für:
 McDonnell Douglas DC-10, ein US-Großraumflugzeug
 DC-10 (Diskothek), eine Diskothek auf Ibiza
 DC-10 Löschflugzeug, ein US-Löschflugzeug